Priestley ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Priestley (* 1990), gibraltarischer Fußballspieler
 Brian Priestley (* 1940), britischer Jazz-Autor
 Chris Priestley (* 1958), britischer Autor, Illustrator und Cartoonist
 Dennis Priestley (* 1950), englischer Dartspieler
 Jack Priestley (1926–1993), US-amerikanischer Kameramann
 Jason Priestley (* 1969), kanadischer Schauspieler und Regisseur
 John Boynton Priestley (1894–1984), englischer Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker
 Joseph Priestley (1733–1804), englischer Theologe, Philosoph und Naturwissenschaftler
 Leighton Priestley (* 1951), jamaikanischer Leichtathlet
 Mark Priestley (1976–2008), australischer Schauspieler
 Mary Priestley (1925–2017), britische Musiktherapeutin
Nigel Priestley (1943–2014), neuseeländischer Bauingenieur
 Raymond Priestley (1886–1974), englischer Geologe und Polarforscher
 Robert Priestley (1901–1986), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner

Priestley ist der Name folgender fiktiver Personen:
 Dr. Priestley, Hauptfigur in Kriminalromanen von John Rhode (Pseudonym für Cecil Street)

Sonstiges::
 Priestley-Firnfeld, Firnfeld im Viktorialand, Antarktika
 Priestley-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Priestley Peak, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Mount Priestley, Berg im Viktorialand, Antarktika